Westminster Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Westminster Presbyterian Church (Kalifornien), ID-Nr. 03000425
 Westminster Presbyterian Church (Kansas), ID-Nr. 04000453
 Westminster Presbyterian Church (Minnesota), ID-Nr. 98000716
 Westminster Presbyterian Church (North Dakota), ID-Nr. 08000679